Caroline Thompson, né le  à New York, est une essayiste et psychologue française.

Biographie 
 Docteur en psychologie (1999), 

Elle a publié un essai en 2007 intitulé La violence de l'amour chez Hachette Littératures.

Références

Liens externes 
 

Psychologue français
Essayiste français du XXIe siècle
Docteur en psychologie de l'université Paris-Diderot
Naissance en juillet 1964
Naissance à New York